Хистеварз:

 Хистеварз  — село в Согдийской области Таджикистана.
 Хистеварз  — сельская община в Согдийской области Таджикистана.